Les églises Saint-François-d'Assise  sont des édifices religieux situés dans différentes villes dont :

Amérique

L'église Saint-François-d'Assise d'Ottawa en Ontario
 L'église Saint-François-d'Assise de Québec

L'église Saint-François d'Assise de Belo Horizonte de l'ensemble moderne de Pampulha.
 L'église Saint-François-d'Assise d'Ouro Preto

L'église mission Saint-François-d'Assise dans le Comté de Taos, au Nouveau-Mexique

Europe

L'église Saint-François-d'Assise de Vienne

L'ancienne église Saint-François-d'Assise de Bruxelles
 L'Église Saint-François d'Assise de Louvain-la-Neuve (Brabant wallon)
 L'église Saint-François-d'Assise de Waterloo (Brabant wallon)

L'église Saint-François-d'Assise ( arrondissement de Paris)
 L'église Saint-François de Molitor ( arrondissement de Paris)
 L'oratoire François-d'Assise du canal de l'Ourcq
 L'église Saint-François-d'Assise du Bélieu (Doubs)
 L'église Saint-François-d'Assise de Beauregard (Ain)
 L'église Saint-François-d'Assise de Besançon-Planoise (Doubs)
 L'église Saint-François-d'Assise de Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne)
 L'église Saint-François d'Assise de Colmar (Haut-Rhin)
 L'église Saint-François-d'Assise de Gonesse
 L'église Saint-François-d'Assise de Lyon (Rhône)
 L'église Saint-François-d'Assise de Saint-François (Guadeloupe)
 L'église Saint-François-d'Assise de Perpignan (Pyrénées-Orientales)
 L'église Saint-François-d'Assise de Rouen
 L'église Saint-François-d'Assise de Vandœuvre-lès-Nancy
 L'église Saint-François-d'Assise de Vanves

La basilique Saint-François à Assise (Ombrie, Italie)
 L'église Saint-François-d'Assise de Palerme (Sicile)
 L'église Saint-François-d'Assise de Pistoia (Toscane)

L'église Saint-François-d'Assise de Vilnius.

L'église Saint-François-d'Assise de La Valette ;
 L'église Saint-François-d'Assise de Il-Ħamrun.

Église Sao Francisco de Porto.

L'église Saint-François-d'Assise de Hervartov

L'église réformée Saint-François de Lausanne

Notes et références